Ramsey County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Ramsey County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Ramsey County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota